Sezon 1958 Formuły 1 – dziewiąty sezon Mistrzostw Świata Formuły 1, który rozpoczął się 19 stycznia od Grand Prix Argentyny, a zakończył po dziewięciu miesiącach, Grand Prix Maroka. Mistrzem Świata Kierowców został po raz pierwszy w karierze Brytyjczyk Mike Hawthorn, natomiast Mistrzem Świata Konstruktorów – Vanwall. Tytuł mistrzowski dla Konstruktorów został przyznany po raz pierwszy.

Eliminacje

Wyniki

Klasyfikacja kierowców 

Punktacja:
Wyścig: 8-6-4-3-2 (pięć pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 1 punkt
Do klasyfikacji zaliczano 6 najlepszych wyników

Klasyfikacja konstruktorów 
Punktacja:
Wyścig: 8-6-4-3-2 (pięć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 6 najlepszych wyników
Tylko jeden, najwyżej uplasowany kierowca danego konstruktora, zdobywał dla niego punkty
Wyścig Indianapolis 500 nie był zaliczany do klasyfikacji

Statystyki

Kierowcy

Konstruktorzy 

1958 w Formule 1